Охо́тничье — название населённых пунктов:

Россия 
 Охотничье — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Охотничье — название села Охотничий в Пожарском районе Приморского края с 2002 по 2011.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Охотничье — упразднённое село в Бахчисарайском районе.
 Охотничье — упразднённое село в Белогорском районе.
 Охотничье — посёлок в городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Охотничье — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Охотничье — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Охотничье — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.

См. также 
 Охотничий
 Охотничье оружие
 Охотничье ружьё